USS Helena ist der Name folgender Schiffe:

* USS Helena (PG-9)
 USS Helena (CL-50), leichter Kreuzer der St.-Louis-Klasse, einer Unterklasse der Brooklyn-Klasse
 USS Helena (CL-113), ein geplanter leichter Kreuzer der Fargo-Klasse, Bauauftrag am 5. Oktober 1944 storniert
 USS Helena (CA-75), ein schwerer Kreuzer der Baltimore-Klasse
 USS Helena (SSN-725), Atom-U-Boot der Los-Angeles-Klasse